Нарвская наступательная операция — наступательная операция войск левого фланга Ленинградского фронта при содействии Краснознамённого Балтийского флота, проведённая 24—30 июля 1944 года с целью разгрома нарвской группировки немецких войск и освобождения города Нарвы, оккупированной 17 августа 1941 года.

Планирование 
К началу Нарвской операции на нарвском направлении оборонялись войска оперативной группы «Нарва» (5 дивизий и 2 моторизованные бригады) немецкой группы армий «Север» (командующий — генерал-полковник Ф. Шернер). Противник подготовил мощную многополосную оборону. 

Проведение Нарвской операции командование Ленинградского фронта (командующий — маршал Л. А. Говоров) возложило на 2-ю ударную армию (командующий — генерал-лейтенант И. И. Федюнинский) и 8-ю армию (командующий — генерал-лейтенант Ф. Н. Стариков) при поддержке 13-й воздушной армии (командующий — генерал-лейтенант авиации С. Д. Рыбальченко); привлекалась также часть сил Балтийского флота (командующий — адмирал В. Ф. Трибуц). 

Замысел советского командования предусматривал ударами с северо-востока через реку Нарву силами 2-й ударной армии и с юго-востока, с Нарвского плацдарма, силами 8-й армии окружить нарвскую группировку противника, разгромить её и освободить город Нарву. Переход в наступление 2-й ударной армии намечался после выхода войск 8-й армии в район Аувере.

Ход боевых действий 
24 июля началось наступление 8-й армии. Её продвижение в северо-западном направлении поставило под угрозу пути отхода противника и вынудило его начать отвод войск из-под Нарвы. В связи с этим, не ожидая выхода соединений 8-й армии в район Аувере, 25 июля в наступление перешла 2-я ударная армия, войска которой при поддержке кораблей Балтийского флота форсировали реку Нарву и к утру 26 июля совместно с войсками 8-й армии освободили город Нарву. В дальнейшем сопротивление противника резко возросло и советские войска, отбросив его на рубеж «Танненберг»), прекратили наступление.

Боевые действия авиации

Подготовка операции 
Военно-воздушные силы противника в июле на этом направлении перед Ленинградским фронтом имели 88 самолетов. Но они могли быть оперативно увеличены за счет основных сил 1-го воздушного флота, насчитывающего до 400 боевых самолетов, базировавшихся в Прибалтике и Финляндии.

13 воздушная армия имела 479 самолетов. К операции были привлечены три полка Ленинградского истребительного корпуса ПВО в составе 78 самолетов. Военно-воздушные силы Балтийского флота для проведения операции выделяли 120 штурмовиков и истребителей. Такое количество самолетов позволяло надежно обеспечивать поддержку наземных войск и удерживать превосходство в воздухе.

Авиационно-инженерные службы и части авиационного тыла 13-й воздушной армии проделали большую работу по перебазированию авиационных частей и соединений с Карельского перешейка на нарвское направление. В новые районы базирования выезжали части авиационного тыла, которые подготавливали аэродромы для приема самолетов, помещения для личного состава, завозили необходимые запасы для боевой работы авиачастей.

При планировании действий 13-й воздушной армии учитывалось, что противник создал мощную оборонительную полосу. Это требовало массированного применения авиации. План взаимодействия 13-й воздушной армии с 8-й и 2-й ударной армиями предусматривал, что в первый день все усилия авиации будут сосредоточены на поддержку 8-й армии, а на следующий день на обеспечение 2-й ударной армии при форсировании Нарвы.

Наступление 
В первый день операции, 24 июля 1944 года, сложные метеорологические условия не позволили полностью осуществить план авиационного наступления перед фронтом 8-й армии. 25 самолетов 276-й бомбардировочной дивизии, вылетавшие бомбить оборону противника, на маршруте встретили низкую облачность и вынуждены были вернуться. Вся нагрузка легла на штурмовую авиацию, которая действовала группами по 6 - 9 самолетов. Штурмовики подавляли и уничтожали артиллерийские и минометные батареи, живую силу противника в траншеях, наносили удары по штабам и узлам связи.

На следующий день 74 самолета Ил-4 113-й бомбардировочной авиадивизии и 77 самолетов Пе-2 276-й бомбардировочной авиадивизии нанесли массированный удар по позициям противника на западном берегу реки Нарва. Ударами бомбардировщиков система обороны противника была разрушена, и наземные войска успешно форсировали Нарву.

Летчики истребительной авиации прикрывали наземные войска и боевые действия бомбардировщиков и штурмовиков. Противник для сдерживания наступления наших войск привлек авиацию не только с нарвского, но и с других направлений. На второй день наступления четыре группы немецких бомбардировщиков по 11 - 24 Ю-87, в каждой, под прикрытием истребителей пытались бомбить наши войска и переправы через Нарву. Все наличные силы своей истребительной авиации враг бросил на борьбу с советскими бомбардировщиками и штурмовиками. 25 июля на нарвском направлении было зафиксировано 129 самолето-пролетов вражеской авиации.

Наша истребительная авиация успешно отражала вражеские налеты. Во второй день наступления, используя улучшение погодных условий, 13-я воздушная армия полностью выполнила план боевого использования авиации, совершив за день 567 самолето-вылетов. 

Массированные удары бомбардировщиков по артиллерийским группировкам противника на западном берегу Нарвы в районе водного рубежа содействовали освобождению советскими войсками 26 июля города Нарва.

В последующие дни авиация 13-й воздушной армии оказывали непосредственную поддержку наземным войскам, прикрывая их с воздуха. Наносили удары по железнодорожным узлам и эшелонам противника, срывая переброску резервов.

Результаты операции 
В результате Нарвской операции было нанесено поражение нарвской группировке противника, освобождён город Нарва, значительно расширен плацдарм на левом берегу реки Нарва и улучшено оперативное положение советских войск для последующего удара с целью освобождения Прибалтики (Прибалтийская операция). Нарвская операция способствовала успешному наступлению 3-го Прибалтийского фронта на тартуском направлении (Тартуская операция).

Освобождённый город 
26 июля 1944 года освобождён город Нарва (оккупирован 17 августа 1941 года).

Указанные ниже сокращения наименований воинских соединений и частей, принимавших участие в освобождении города, приведены согласно Сокращённые наименования в Вооружённых Силах СССР и России.

Непосредственно в операции по его освобождению участвовали соединения и части: ЛенФ:  — , , , .  —  в составе: , , часть сил ; , ;  и  .  — часть сил , , , , , . КБФ: .

Награждения 
Войскам, участвовавшим в освобождении Нарвы, приказом ВГК от 26 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

За отличия в боях 6 частей и соединений были награждены орденами.

Почётные наименования соединений и частей 
За успешные действия по разгрому немецких войск в ходе Нарвской операции приказом Верховного Главнокомандующего от 9 августа 1944 года отличившимся соединениям и частям были присвоены почётные наименования «Нарвские»:

Источники 
 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941−1945. т. 4. — М, 1962.
 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941−1945. т. 2. — Рига, 1967.
 Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооружённых сил.
 «Военная литература» • Военная история • Освобождение городов

Примечания 

Операции в Великой Отечественной войне
Ленинградский фронт
Сражения по алфавиту
Сражения Германии
1944
Июль 1944 года
1944 год в Эстонии
Конфликты 1944 года
Нарвская операция